Портасели има више значења:

 Портасели (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Портасели (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Портасели (Тапилула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Портасели (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику